O Colégio Militar de Santa Maria é uma instituição situada no centro do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, no bairro Passo d'Areia, o Colégio Militar de Santa Maria (CMSM) foi fundado em 22 março de 1994, e teve como primeiro comandante o Cel Inf Frederico Guido Biere. O Colégio é uma unidade acadêmica do Exército Brasileiro e é subordinado à Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial.

O Colégio possui mais de oitocentos alunos, entre dependentes de militares e de civis, educados segundo os valores, costumes e tradições do Exército Brasileiro.

Localização 
O CMSM foi instalado temporariamente, no final de 1994, num pavilhão do Parque Regional de Manutenção/3, enquanto aguardava que suas instalações definitivas fossem construídas. Devido ao grande aumento de alunos e o pouco espaço, foram cedidos pela Rede Ferroviária Estadual dois vagões que serviram como salas de aula. Por isso o CMSM também é conhecido como o Colégio do Vagão.

Mais tarde, em 19 de novembro de 1998, as definitivas instalações foram inauguradas.

Histórico 
A cidade de Santa Maria, cuja população é de aproximadamente trezentos mil habitantes, possui uma das três maiores Guarnições Militares do Brasil e aspirava, há muito, ser contemplada com um Colégio Militar. Em setembro de 1957, quando esta cidade ainda completava seu centenário, era publicado em um jornal local, um artigo de autoria do então Tenente Farmacêutico Luiz Prates Carrion, cujo texto sugeria a crição de um Colégio Militar na "Cidade Coração do Rio Grande". A concretização deste sonho veio a ocorrer em 22 de março de 1994, quando Ministro do Exército o Exmo Sr Gen Ex Zenildo de Lucena e Comandante da Guarnição Federal de Santa Maria o Exm Sr Gen Div José López da Silva.

Nascia assim o CMSM, o mais novo dentre todos os Colégios Militares do País. O Colégio ministra Ensino Preparatório para o ingresso na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e Assistencial, do 6° do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, prestando apoio à família militar e civil de Santa Maria.

Ver também 
 Colégios militares do Brasil

Ligações externas 
 
 Exército Brasileiro

Unidades de ensino do Exército Brasileiro
Santa Maria
Militar de Santa Maria
Militar de Santa Maria
Militar de Santa Maria
Instituições de ensino de Santa Maria (Rio Grande do Sul)